Auguste Sabatier ist der Name folgender Personen:

* Auguste Sabatier (Theologe) (1839–1901), französischer protestantischer Theologe
 Auguste Sabatier (Politiker) (1883–1944), französischer Politiker